Mourmelon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mourmelon-le-Petit, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Mourmelon-le-Grand, departementet Marne i regionen Grand Est,